Taurus — constelação do zodíaco
 Touro (astrologia) — segundo signo astrológico do zodíaco
 Montes Tauro — cordilheira montanhosa na Turquia
 Forjas Taurus — empresa industrial brasileira fabricante de armas de fogo
 Ford Taurus — modelo da Ford
 Taurus (banda)
 Taurus (foguete)